Castelluccio ist der Name folgender Orte in Italien:

Gemeinden:
 Castelluccio dei Sauri, in der Provinz Foggia
 Castelluccio Inferiore, in der Provinz Potenza
 Castelluccio Superiore, in der Provinz Potenza
 Castelluccio Valmaggiore, in der Provinz Foggia
 
Ortsteile:
 Castelluccio (Castel San Giorgio), Ortsteil von Castel San Giorgio
 Castelluccio (Porretta Terme), Ortsteil von Alto Reno Terme
 Castelluccio Cosentino, Ortsteil von Sicignano degli Alburni
 Castelluccio di Norcia, Ortsteil von Norcia

Castelluccio ist der Familienname von:
 Federico Castelluccio (* 1964), italienisch-US-amerikanischer Schauspieler und Maler

Siehe auch:
 Nekropole von Castelluccio in Noto, auf Sizilien